Detta är en dynamisk lista och den kanske aldrig kan uppfylla vissa standarder för fullständighet. Du kan hjälpa till genom att utöka den med tillförlitliga uppgifter.Detta är en lista över datorspel som har sålt eller skeppat minst en miljon exemplar på en enda plattform (om inget annat anges).

Det bäst säljande datorspelet hittills är Minecraft, ett sandboxspel ursprungligen utgivet för Microsoft Windows, Mac OS och Linux år 2011. Spelet har sålts till ett brett utbud av plattformar och har sålt över 176 miljoner exemplar. Utöver Minecraft har även Tetris och Grand Theft Auto V sålt över 100 miljoner exemplar. Det mest sålda spelet på en enda plattform är Wii Sports, med nästan 83 miljoner försäljningar för Wii-konsolen.

Av de 50 mest sålda videospelen på denna lista utvecklades eller publicerades över 20 av Nintendo, inklusive över hälften av de tio bästa. Ytterligare fem spel publicerades av deras dotterbolag, The Pokémon Company. Andra utgivare med flera poster i de 50 bästa inkluderar Activision, Rockstar Games, Electronic Arts och Sega. Förutom Nintendos interna utvecklingsteam är Game Freak utvecklaren med flest spel i topp 50, med sex från Pokémon-serien. Det äldsta spelet i topp 50 är Frogger, som släpptes i juni 1981. Spel som rapporteras i form av spelarantal istället för officiella försäljningssiffror, såsom registrerade konton, prenumerationer till spelet eller free-to-play, ska inte ingå; de tillhör listan över mest spelade datorspel efter antal spelare istället.

Samtliga plattformar

Multiplattformar

Enskilda plattformar

Konsoler

Bundlespel

Atari

Atari 2600

Coleco

ColecoVision

Mattel

Intellivision

Microsoft

Xbox

Xbox 360

Nintendo
Totalt antal sålda Nintendo-spel sedan 31 mars 2014: 4,22 miljarder.

Nintendo Entertainment System

Super Nintendo Entertainment System

Nintendo 64

Gamecube

Wii

Wii U

Game Boy och Game Boy Color

Game Boy Advance

Nintendo DS

Nintendo 3DS

Sega

Sega Genesis/Mega Drive

Sega Saturn

Dreamcast

Sony

Playstation

Se

Playstation 2

Playstation 3

Totalt antal sålda Playstation 3-spel sedan 31 mars 2012: 595 miljoner.

Playstation 4

Playstation Portable

Totalt antal sålda Playstation Portable-spel sedan 31 mars 2012: 330,2 miljoner.

PC

PC-spel för plattformarna Microsoft Windows, Mac OS och Linux som har sålt eller skeppat minst fem miljoner exemplar. Expansionspaket används inte vid beräkningen av försäljningssiffran för det ursprungliga spelet (med undantag av StarCraft).

Mobilspel

Arkadspel
Denna lista innehåller arkadspel som har sålt minst tio tusen eller fler arkadenheter.

Expansionspaket

Referenser 

Listor över spel